Les Cronulla-Sutherland Sharks sont une équipe australienne de rugby à XIII jouant dans le championnat de la National Rugby League et basée à Cronulla, au sud de Sydney. Les Sharks ont été admis dans le championnat de la New South Wales Rugby League en janvier 1967. En 1997, le club rejoint le championnat dissident de la Super League, avant d'intégrer le championnat unifié de la NRL en 1998. Ils remportent le championnat pour la première fois en 2016.

Histoire 

Le Cronulla Rugby League Club a été fondé en 1963 sous le nom de Cronulla-Caringbah. Ils participent à un championnat mineur de Sydney. En 1967, la NSWRL décide d'intégrer deux nouvelles équipes dans leur championnat, Cronulla et Penrith. La première saison des Sharks est difficile, ils terminent derniers. En 1973 et 1978, ils atteignent la finale du championnat, perdant 2 fois contre Manly Sea Eagles. En 1983, le club a des soucis financiers. En 1988, ils finissent premiers de la saison régulière. En 1995, Cronulla est une des premières équipes à rejoindre la Super League. En 1997, ils perdent la finale de cette dernière, face aux Brisbane Broncos.

Palmarès 

 World Club Challenge
 Finaliste : 2017.
 Championnat d'Australie
 Champion : 2016.
 Vice-champion : 1973, 1978 et 1997.

Effectif

Entraîneurs 

 Ken Kearney 1967-1969
 Tommy Bishop 1970-1973 et 1980
 Noel Thornton 1974
 Johnny Raper 1975-1976
 Ted Glossop 1977
 Norm Provan 1978-1979
 Greg Pierce 1981-1982
 Terry Fearnley 1983-1984
 Jack Gibson 1985-1987
 Allan Fitzgibbon 1988-1991
 Arthur Beetson 1992-1993
 John Lang 1994-2001
 Chris Anderson 2002-2003
 Stuart Raper 2004-2007
 Ricky Stuart : 2007-2010
 Shane Flanagan : depuis 2010

Joueurs emblématiques du club

Bilan du club

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club

Club de rugby à XIII à Sydney
Club sportif fondé en 1963